Mercator-Weltkarte ist der Name folgender Druckerzeugnisse:

 Mercator-Weltkarte von 1538, Karte in herzförmiger Projektion von Gerhard Mercator
 Mercator-Weltkarte von 1569, Karte in Mercator-Projektion von Gerhard Mercator
 Mercator-Weltkarte von 1587, Karte in Mercator-Projektion von Rumold Mercator